Sar Chashmeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sar Chashmeh (källa i Iran), Khorasan, 
 Sar Cheshmeh (ort), Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar